

Musica 
 Manifest – album degli Impaled Nazarene del 2007
 Manifest – album di Linda Sundblad del 2010
 Manifest – singolo degli Starset del 2019
 Manifest – album degli Amaranthe del 2020

Televisione
Manifest – serie televisiva statunitense del 2018

Altri progetti